Пасифик ():

 Пасифик — округ штата Вашингтон, США.
 «Пасифик» — британская команда «Формулы-1», выступавшая в 1994—1995 годах.
 «Пасифик» — тип паровоза.

См. также 
 Пасифик Колизиум — спортивный комплекс, одна из арен зимних Олимпийских игр 2010 года.
 Пацифик (значения)
 Юнион Пасифик